Ел Кобре има више значења:

 Ел Кобре (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кобре (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кобре (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кобре (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кобре (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику